Juventus FC története 25. bajnoki címét nyerte meg.

A bajnokság végeredménye

Kereszttabella

Góllövőlista
27 gól
 Gólkirály: Oliver Bierhoff (Udinese Calcio)

Kapcsolódó szócikkek 
Coppa Italia 1997-1998
Serie B 1997-1998

Serie A szezonok
Olasz 1